Стра́дыньш (, в русском написании также Страдиньш, Страдынь) — латышская фамилия. 

Известные носители:
 Страдыньш, Александр Григорьевич (род. 1968) — советский и латвийский футболист, полузащитник.
 Страдыньш, Павел Иванович (1896—1958) — академик, хирург, онколог.